Akan m/47 kan syfta på:

 20 mm automatkanon m/47 – en svensk automatkanon i 20 mm kaliber.
 57 mm automatkanon m/47 – en svensk automatkanon i 57 mm kaliber.

Förgreningssidor
Vapen